Orlik peut désigner :

Personnalités 
 Curdin Orlik (1993-) : lutteur suisse ;
Edmund Roman Orlik (1918-1982) : militaire polonais connu pour des hauts faits ;
 Emil Orlik (1870-1932) : artiste-peintre, lithographe et illustrateur austro-hongrois ;
 Wilhelm Orlik-Rückemann (1894-1986) : officier général polonais.

Géographie

Orlik : village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat d'Ostróda ;

Orlik : un quartier de la ville d'Orel en Russie ;

Vyšný Orlík : village de la région de Prešov ;
 Nižný Orlík : village de la région de Prešov ;

Orlík nad Vltavou :  commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;

Divers 
 PZL-130 Orlik : un avion du constructeur aéronautique PZL ;
 Orlik Opole : club de hockey sur glace d'Opole dans la voïvodie d'Opole en Pologne ;
 (11339) Orlík :  astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme